Complici/Strana donna – singolo di Riccardo Fogli del 1974
 Complici – album dei Musica Nuda del 2011
 Complici – singolo di Enrico Nigiotti e Gianna Nannini del 2018